In Italia esistono diversi Convitti nazionali intitolati a Vittorio Emanuele II di Savoia, e si trovano nelle seguenti città:
 Arezzo: Convitto nazionale Vittorio Emanuele II (Arezzo)
 Cagliari: Convitto nazionale Vittorio Emanuele II (Cagliari)
 Napoli: Convitto nazionale Vittorio Emanuele II (Napoli)
 Palermo: Convitto nazionale Vittorio Emanuele II (Palermo)
 Roma: Convitto nazionale Vittorio Emanuele II (Roma)